Bookerjeva nagrada (izvirno Booker Prize for Fiction, pred tem Booker–McConnell Prize (1969–2001) in v letih 2002–2019 Man Booker Prize) je književna nagrada, ki se enkrat letno podeljuje za najboljši roman v angleškem jeziku, ki je bil prvič izdan v Združenem kraljestvu ali na Irskem. Velja za eno najuglednejših književnih nagrad v angleško govorečem svetu. Sprva so lahko nagrado prejeli le avtorji z državljanstvom Skupnosti narodov (Commonwealtha), Irske in Južne Afrike (kasneje tudi Zimbabveja). Leta 2014 je bil ta pogoj umaknjen, nagrado pa lahko od takrat naprej prejmejo vsi avtorji za dela, napisana v angleškem jeziku. Odločitev se je kasneje izkazala za dokaj kontroverzno.

Prejemniki

Opombe

Sklici

Zunanje povezave 

 

Britanske nagrade
Književne nagrade
Nagrade, ustanovljene leta 1969